Группа 6 отборочного турнира чемпионата мира 2019 в зоне УЕФА состоит из пяти команд: Италии, Бельгии, Румынии, Португалии и Молдавии. Жеребьёвка турнира состоялась 25 апреля 2017 года.

Матчи в группе проходят в два круга с 15 сентября 2017 по 4 сентября 2018 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира. Команда занявшая второе место имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

9 мячей

  Жанис Кайман

6 мячей

  Кристиана Джирелли

5 мячей

  Тесса Вулларт

3 мяча

  Тине де Кеньи

  Барбара Бонансеа

2 мяча

  Даниэла Сабатино
  Кароле Кошта

  Ванесса Маркеш
  Долорес Силва

  Андрея Войку

1 мяч

  Жюли Бисманс
  Давиния Ванмехелен
  Хлоя Велде
  Лаура Делоосе
  Алине Зелер
  Давиния Филтьенс
  Валентина Бергамаски

  Валентина Джачинти
  Мартина Розуччи
  Сесилия Сальваи
  Линда Туччери
  Евгения Мирон
  Анастасия Тома
  Каролина Мендеш

  Андрейя Нортон
  Диана Силва
  Космина Душа
  Изабелла Михаил
  Лаура Рус

3 автогола

  Надежда Колесниченко

1 автогол

  Ольга Кушинова

  Евгения Мирон

  Андрея Кордуняну

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019